«Corona de lágrimas» puede referirse a:

 Corona de lágrimas (1965), telenovela mexicana, producida por Valentín Pimstein.
 Corona de lágrimas (1968), película mexicana, dirigida y adaptada por Alejandro Galindo - basada en la telenovela de 1965.
 Corona de lágrimas (2012), telenovela mexicana, producida por José Alberto Castro - versión de la del 1965.